Atlantic City kan henvise til:

 Atlantic City − en by i New Jersey i USA
 Atlantic City, Wyoming − en by i Wyoming i USA
 Atlantic City (film fra 1944) − en musical film
 Atlantic City (film fra 1980) − en dramafilm
 "Atlantic City" (sang) − en sang fra 1982 af Bruce Springsteen
 "Atlantic City" (How I Met Your Mother) − en episode i TV-serien How I Met Your Mother